Isdigerdes, Izdegerdes, Izdigerdes, Isdegerdes, Yazdgerd, Yazdegerd, Yazdekert, Yazdeger, Yazdkard, Yazdkgard, Izdeger, Azger, Azdkerd, Yazdeijerd, Yazkert, Yazdigird ou Yazdagird pode referir-se a:

  — xá sassânida do 
  — xá sassânida do 
  — xá sassânida do 
 Cosroes-Isdigerdes — oficial sassânida do 
 Isdigerdes (general) — oficial sassânida do 
 Isdigerdes (dabir) — oficial sassânida do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história